Reiserbach ist ein Gewässername:

 Reiserbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn in Fachingen (Ortsgemeinde Birlenbach), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Reiserbach (Lattwiesengraben), zwei Oberläufe des Lattwiesengrabens (linker Oberlauf des Riedgrabens, zur Wetter) bis in Nieder-Weisel (Stadt Butzbach), Wetteraukreis, Hessen
 Großer Reiserbach, linker Quellbach 
 Kleiner Reiserbach, rechter Quellbach 
 Reiserbach (Waldnaab), linker Zufluss der Waldnaab zwischen Wöllershof (Gemeinde Störnstein) und Neustadt an der Waldnaab, beide Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Reiserbach (Wandelbach), linker Oberlauf des Wandelbachs (zur Teisnach) bis hinter Edhof, Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:

 Reisbach
 Reißbach